Unbreakable kan henvise til:

Film 
 Unbreakable (filmserie) – trilogi af M. Night Shyamalan
 Unbreakable (film) fra 2000, instrueret af M. Night Shyamalan

Musik

Album 
 Unbreakable (Backstreet Boys-album), 2007
 Unbreakable (Dead or Alive-album), 2001
 Unbreakable (Fireflight-album), 2008
 Unbreakable (Janet Jackson-album), 2015
 Unbreakable (Scorpions-album), 2004

Sange 
 "Unbreakable" (Westlife-sang), 2002